Юриха — название населённых пунктов в России:

 Юриха — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Юриха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Юриха — деревня в Сарапульском районе Удмуртии.